Wittek steht für:

 den Künstlernamen des Comiczeichners Wittek (Comiczeichner)
 den bürgerlichen Namen des deutschen Schriftstellers Fritz Steuben (1898–1981)

Wittek ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wittek (1852–1894), österreichisch-ungarischer Architekt und Schachmeister
 Arnold Wittek (1871–1956), österreichischer Arzt (Orthopäde), Begründer des Unfallkrankenhauses Graz
 Carl Wittek (1893–1958), deutscher Kunstmaler
 Eduard Wittek (1857–1927), deutscher Orgelbaumeister
 Fritz Wittek (* 1961), deutscher Jazzmusiker
 Gabriele Wittek (* 1933), deutsche religiöse Führerin (Universelles Leben)
 Heinrich von Wittek (1844–1930), österreichischer Politiker
 Ilvie Wittek (* 1992), österreichisches Model
 Jens Wittek (* 1961), deutscher Radsportler
 Marianne Steffen-Wittek (* 1952), deutsche Musikerin, Musikpädagogin und Komponistin
 Martin Wittek (* 1929), belgischer Kodikologe und Paläograph
 Mathias Wittek (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Maximilian Wittek (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Paul Wittek (1894–1978), österreichischer Orientalist und Historiker
 Robert Wittek (* 1967), österreichischer Komponist und Musiker
 Rupert Wittek (1942–2017), deutscher Jurist, Richter am Bundesgericht
 Thorsten Wittek (* 1976), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Vitek
 Vittek
 Witek
 Witteck
 Wietek